Lomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomsjön (Sandseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (6,66 ha)
Lomsjön (Torsås socken, Småland), sjö i Torsås kommun,  (12,2 ha)
Lomsjön (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (8,19 ha)
Lomsjön (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (5,69 ha)
Lomsjö (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (2 ha)
Lomsjö (Vänga socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lomsjön (Länghems socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lomsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lomsjön (Södra Åsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lomsjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Stora Lomsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 
Lomsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Lomsjön (Flens socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Lomsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Lomsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Lomsjön (Husby-Rekarne socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Lomsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun, 
Lomsjön (Sköldinge socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Lomsjön (Sättersta socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (1,2 ha)
Lomsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (0,4 ha)
Lomsjön (Östra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Lomsjön (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (1 ha)
Lomsjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lomsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna, 669614-150578), sjö i Säters kommun, 
Lomsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna, 669774-150310), sjö i Säters kommun, 
Lomsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (83,7 ha)
Stora Lomsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun, 
Lomsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (1,02 km²)
Nedre Lomsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (20,3 ha)
Övre Lomsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (1,03 km²)
Lomsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,5 km²)
Lill-Lomsjön, sjö i Sundsvalls kommun, 
Lomsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,87 km²)
Stor-Lomsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (13,2 ha)
Lomsjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lomsjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,79 ha)
Lomsjön (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,78 km²)
Lomsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739196-172609), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,58 ha)
Lomsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739209-172972), sjö i Jokkmokks kommun, 
Lomsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (45,8 ha)
Lomsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,18 km²)
Lomsjö, liten by i Åsele kommun,

Se även
Lommasjön (olika betydelser)
Lommesjön

Kaakkurijärvi (finska: Smålomsjön)
Gurtejaure (samiska: Smålomsjön), 
Gurtetjärnen (samiska: Smålomsjön),  (4,95 ha)
Tavek (samiska: Storlom)
Tavekjaure (samiska: Storlomsjön)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn